Karak (plaats), plaats in Maleisië
 Kerak (stad), plaats in Jordanië, ook wel gespeld als Karak